Money in the Bank ladder match – tipo di incontro di wrestling
 Money in the Bank – evento di wrestling organizzato annualmente dalla WWE
 Money in the Bank 2010 – edizione del 2010
 Money in the Bank 2011 – edizione del 2011
 Money in the Bank 2012 – edizione del 2012
 Money in the Bank 2013 – edizione del 2013
 Money in the Bank 2014 – edizione del 2014
 Money in the Bank 2015 – edizione del 2015
 Money in the Bank 2016 – edizione del 2016
 Money in the Bank 2017 – edizione del 2017
 Money in the Bank 2018 – edizione del 2018
 Money in the Bank 2019 – edizione del 2019
 Money in the Bank 2020 – edizione del 2020
 Money in the Bank 2021 – edizione del 2021
 Money in the Bank 2022 – edizione del 2022